

Patronyme
Audrey Townshend (1900-1987) épouse du Comte Baudouin de Borchgrave d'Altena, fille d'Alice Cahen d'Anvers (1876-1965) (troisième fille de Louis Cahen d'Anvers et de Louise de Morpurgo), et de sir Charles Townshend. Le portrait d'Alice enfant a été peint par Auguste Renoir.
Cenzo Townshend est un producteur de musique, mixeur, et ingénieur du son anglais.
Charles Townshend (1861-1924), lord of Kut, fut un général britannique, marié à Alice Cahen d'Anvers, père d'Audrey.
George Townshend (1724-1807),  Townshend, fut un militaire britannique qui parvint au grade de maréchal.
Graeme Townshend (1965-) est un ancien joueur jamaïcain de hockey sur glace.
Pete Townshend (1945-) est un guitariste et un auteur-compositeur de rock britannique.
Simon Townshend (1961-) est le jeune frère de Pete Townshend, le guitariste du groupe britannique des Who.
Thomas Townshend (1732–1800) est un homme politique britannique.

Politique
Les Townshend Acts sont la dénomination courante de deux décisions du Parlement britannique votées en 1767 dont l'objectif était de gagner 40 000 livres chaque année pour financer l'administration coloniale de la Nouvelle-Angleterre.

Toponyme 
 Townshend est une ville du comté de Windham, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.

Hydronyme 
 La rivière Townshend, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Townsend

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais